Принципа́л ( «главный»):
 Принципал — старшее должностное лицо в провинциальном городе в римское и ранневизантийское время.
 Принципал — основной должник в обязательстве.
 Принципал — физическое или юридическое лицо, уполномочивающее другое лицо действовать в качестве агента.
 Принципал — лицо, участвующее в сделке за свой счёт.
 Принципал — лабиальный регистр орга́на с открытыми трубами от 1 до 32 футов. Принципал является средним по мензуре регистром и отличается характерным органным тембром, между звучанием узкомензурных (струнных) и широкомензурных (флейтовых) лабиальных регистров органа. Этот регистр называется «принципалом», так как он является главным, основным регистром органа, и обычно имеется в диспозиции всех клавиатур органа, в том числе педальной. Низкий по звучанию принципал обычно называется «принципал-бас» (), а октавные удвоения — «октава» (, на одну октаву вверх от основного), «супероктава» (, на две октавы).

 Принсипал, Виктория — американская актриса
 «Принсипаль» — театр, открытый в Барселоне в 1857 году
 Principal Financial Group — финансовая компания США

Примечания